Танд (, ) — старинный город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Конт. До марта 2015 года коммуна являлась административным центром одноимённого упразднённого кантона (округ Ницца).

Площадь коммуны — 177,47 км², население — 2025 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 2153 человека (2012), плотность населения — 12,1 чел/км².

Географическое положение 
Расположен в горной расселине по берегам реки Ройя, на границе между французским Провансом и итальянским Пьемонтом. До 1947 года Танд входил в состав Италии.

Историческая справка 
Сейчас это тихий городок, куда с Лазурного Берега добираются лишь самые любопытные туристы, но в Средние века Танд был самым крупным населенным пунктом в долине Ройя. Являлся столицей региона. Городом управляло семейство Ласкари — ветвь Иврейской династии, происходившая от брака графа Вентимильи с дочерью никейского императора Феодора II из рода Ласкарисов. Одна из представительниц этого рода принесла владение Тандом в Савойский дом, вступив в 1498 г. в брак с «великим бастардом» Рене Савойским. Родовой замок Ласкари был самым заметным архитектурным сооружением всей долины Ройя. Теперь от него остались лишь живописные руины.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2114 человек, а в 2012 году — 2153 человека.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 1177 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 844 были экономически активными, 333 — неактивными (показатель активности 71,7 %, в 1999 году — 72,2 %). Из 844 активных трудоспособных жителей работали 791 человек (409 мужчин и 382 женщины), 53 числились безработными (23 мужчины и 30 женщин). Среди 333 трудоспособных неактивных граждан 70 были учениками либо студентами, 136 — пенсионерами, а ещё 127 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 828 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1654,5 человека. При этом медиана доходов составила 17 тысяч 532 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея) 
Во времена Ласкари, в XV веке, в городе был возведен собор Вознесения Богоматери ()—- его красные стены и сегодня украшают город. В крипте собора находятся гробницы членов семьи Ласкари. Городское кладбище является архитектурной достопримечательностью. Находится оно на самой высокой точке города — чтобы враги, надумавшие захватить Танд, добрались до погоста в самую последнюю очередь. Кладбище расположено ярусами. На самом верхнем ярусе размещены склепы наиболее состоятельных людей.

Возле собора Вознесения Богоматери расположены две часовни —- Братства Чёрных кающихся и известная своими фресками часовня Братства Белых кающихся. Самые старые здания города — церковь Святого Михаила (XII) и часовня Святого Спасителя (XIII).

Старый город расположен компактно и застроен домами XV века из красноватого и зеленоватого сланца. Сланцем же покрыты и крыши этих домов. В эту часть города ведёт всего пара улиц. От дома к дому жители пробираются по крутым, извилистым каменным ступеням. Оконные переплеты, старинные деревянные двери, как и ручки на этих дверях, похожи на экспонаты музея.

В городе расположены — музей мёда и пчёл, административный центр Национального парка Меркантур и музей Мервёй. Предмет интереса городских музеев — история, этнография и археология долины реки Ройя.

Туризм 
В город ведёт современное шоссе и линия железной дороги. На вокзал Танда приходят поезда из Ниццы — три раза в день. Сама река Ройя является одним из наиболее привлекательных для рафтинга рек Лазурного Берега. Жители Танда ловят в реке форель. Из города проложено несколько пешеходных маршрутов в расположенные вокруг горы — разного уровня сложности.

Города-побратимы 
  Нарцоле, Италия (1992)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Сайт коммуны
 Вокруг света

Города Франции